Annick Boyet, connue comme Annick Alane (1925-2019), actrice française ;
 Benjamin Boyet (né en 1979), joueur de rugby à XV français ;
 Joseph Boyet (1882-1936), homme politique français ;
 Luc-Antoine Boyet (mort en 1773), relieur français ;
 Marie-Claire Boyet (1924-1957), militante pour l'Indépendance de l'Algérie ;
 Maud Boyet, chercheuse française en géochimie.